Le tournoi de Richmond est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute du 5 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Richmond

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Richmond
Tennis aux États-Unis en 1970
Novembre 1970